Thomas Neill (ou Neel et Neal(e)) est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1410), homme politique anglais
Thomas Hewson Neill (1826-1885), général américain de la guerre de Sécession
 (1856-1937), administrateur d'assurance britannique
 (1867-1949), joueur néo-zélandais de cricket
Thomas Neale (1902-1977), aventurier et écrivain néo-zélandais
Thomas Neal (1914-1972), acteur américain
 (1919-1980), joueur amériain de baseball
 (1930-1996), joueur écossais de football
Thomas Neill (né en 2002), nageur olympique australien

Voir aussi

Neill, Thomas